Ставицкий:
 Ставицкий, Августин (в монашестве Анатолий; ок. 1748—1828) — священник Русской православной церкви, архимандрит Юрьева Новгородского монастыря
 Ставицкий, Аркадий Зиновьевич (1930—2020) — российский драматург и сценарист.
 
 Ставицкий, Виталий Степанович (в монашестве Филипп; 1884—1952) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Астраханский и Саратовский.
 Ставицкий, Владимир Вячеславович (род. 1960) — российский археолог, доктор исторических наук, профессор Пензенского государственного университета.
 Ставицкий, Иосиф Исаакович (1902—1970) — советский военный врач, генерал-майор медицинской службы (1944).
 Ставицкий, Леонид Оскарович (род. 1958) — российский государственный и политический деятель, первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.
 Ставицкий, Максим Фёдорович (1778—1841) — российский военачальник, генерал-лейтенант.
 Ставицкий, Роман Владимирович (род. 1930) — российский радиолог, доктор биологических наук, профессор.
 
 Ставицкий, Тимо (род. 1999) — финский футболист.
 Ставицкий, Эдуард Анатольевич (род. 1972) — украинский политический и государственный деятель, министр энергетики и угольной промышленности Украины (2012—2014)

Составные фамилии 
 Дячук-Ставицкий, Юрий Михайлович (1947—2020) — советский и украинский футболист и тренер, Заслуженный тренер Украины (1999)

См. также 
 Ставицкая